Arenal, terme espagnol signifiant en français « étendue de sable », peut désigner :

Patronymes 
 Concepción Arenal, auteur, journaliste, poète et romancière espagnole.

Toponymes 
 
 Arenal, une municipalité du département de Bolívar.

 
 l'Arenal, un volcan ;
 le lac Arenal, un lac artificiel au pied du volcan du même nom ;

  
 El Arenal, une commune de la province d'Ávila en Castille-et-León.
 El Arenal, un quartier de Séville.
 El Arenal, une plage de la Costa Blanca.
 El Arenal, un parc aquatique de Majorque.

 
 Arenal, une municipalité du département de Yoro.

 
 El Arenal, une municipalité de l'État de Jalisco.
 El Arenal, une municipalité de l'État d'Hidalgo.

Homonymie de toponyme